Euklid,  Eukleides, , ist der Name folgender:

Personen:
 Euklid von Alexandria (ca. 360–280 v. Chr.), Mathematiker
 Euklid von Megara (5. bis 4. Jahrhundert v. Chr.), Philosoph
 Eukleides (Archon) (4. Jh. v. Chr.), Archon von Athen
 Euclides da Cunha (1866–1909), brasilianischer Autor, Publizist und Militäringenieur
 Euklid Tsakalotos  (* 1960 in Rotterdam),  griechischer Ökonom und Politiker.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Euclid (Arkansas), im Howard County
 Euclid (Iowa), im Harrison County
 Euclid (Minnesota), im Polk County
 Euclid (New York), im Onondaga County
 Euclid (Ohio), im Cuyahoga County
 Euclid (Oregon), im Lincoln County – nicht mehr existent
 Euclid (Pennsylvania), im Butler County
 Euclid (Virginia), im Virginia Beach (city) County
 Euclid (West Virginia), im Calhoun County
 Euclid Estates, im Jefferson County, Alabama
 Euclid Terrace, Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Euclid Township, im Polk County, Minnesota

Sonstiges:
 Euclides (Mondkrater)
 (4354) Euclides, ein Asteroid im Hauptgürtel
 Euclid (Weltraumteleskop), geplantes Weltraumteleskop der ESA zur Messung der beschleunigten Ausdehnung des Weltraums
 Euklid (Rechenmaschine): Modellname für verschiedene mechanische Rechenmaschinen, siehe Rechenmaschine#Proportionalhebel- und Schaltklinkenmaschinen
 Euclid Trucks, US-amerikanischer Hersteller von Muldenkippern
 Euclid, ehemalige US-amerikanische Automarke der Berg Automobile Company
 Euclid Motor Car Company (Ohio), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Euclid Motor Car Company (Connecticut), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Euclid Creek, Fließgewässer im Harrison County, Iowa

EUCLID, Abkürzung:
 European Cooperation for Lightning Detection, ein Zusammenschluss der europäischen Blitzforschung

EUCLIDES, Abkürzung:
 EUCLIDES (Datenaustausch), EUropean CLInical laboratory Data Exchange Standard, ein (europäischer) Standard zum Austausch von klinischen Labordaten

Siehe auch:

 Euclid

EUCLID